Виктор-Жан-Франсуа Лош(; ) — капитан французской армии и натуралист.

Виктор Лош принял участие в экспедиции 1855—1856 годов, чтобы исследовать алжирскую провинцию Уаргла, расположенную в северной Сахаре. Он описал животных и птиц Алжира в книге «Catalogue des mammifères et des oiseaux», опубликованной в 1858 году. Лош впервые описал барханного кота, дав ему научное название Felis margarita в честь капитана Жана-Огюста Маргерита (1823—1870), руководителя экспедиции.

Умер от лихорадки в Аннабе.

Библиография 
 Catalogue des mammifères et des oiseaux observés en Algérie. Bertrand, Paris 1858.
 Histoire naturelle des mammifères. Bertrand, Paris 1867
 Histoire naturelle des oiseaux. Bertrand, Paris 1867

Примечания

Литература 
 Maurice Boubier, L’Évolution de l’ornithologie, Paris, Alcan, coll. «Nouvelle collection scientifique», 1925, ii + 308 p.
 Barbara Mearns et Richard Mearns (ill. Darren Rees), Biographies for Birdwatchers : The Lives of Those Commemorated in Western Palearctic Bird Names, San Diego et Londres, Academic Press, 1988, xx + 490 p. ISBN 0124874223

Ссылки 
 Nécrologie de Loche. In: Revue et magasin de zoologie pure et appliquée. Jg. 26, ser. 2, Bd. 15, Paris 1863, S. 274—280.

Зоологи Франции